Alessandro Gavazzi 
 Ernesto Gavazzi, musicien.
 Francesco Gavazzi (1984-), coureur cycliste italien.
 François Gavazzi (1942-), peintre français.
 Georges Gavazzi (1944-), écrivain français, auteur de romans policiers, né dans le Vaucluse 
 Mattia Gavazzi (1983-), coureur cycliste italien.
 Pierino Gavazzi (1950-), coureur cycliste italien.